Andie MacDowell (1958-), une actrice américaine ;
 Edward MacDowell (1860-1908), un compositeur américain ;
 Marian MacDowell (1857-1956), un pianiste américaine, épouse d'Edward ;
 Mike MacDowel (1932-2016), un pilote britannique ;
 Patrick MacDowell (1799-1870), un sculpteur nord-irlandais.

Patronyme écossais